Il singolare del torneo di tennis Nottingham Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Gasquet che ha battuto in finale Maks Mirny 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Ivan Ljubičić (secondo turno)
  Thomas Johansson (quarti di finale)
  Dominik Hrbatý (secondo turno)
  Richard Gasquet (campione)

 Taylor Dent (semifinali)
 Paradorn Srichaphan (quarti di finale)
 Olivier Rochus (semifinali)
 Maks Mirny (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 2005
ATP Tour 2005